Artykuł zawiera listę wszystkich odcinków serialu Kasta.

Seria 1

Seria 2 

 Źródło: Telemagazyn.pl

Sprawy prowadzone przez adwokatów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wszystkie odcinki serialu w Vod.tvp.pl

Kasta